Contact (elektriciteit) - een onderdeel van onder andere een relais of contactor
Uitgeverij Contact - een Nederlandse uitgeverij
Contact (roman) - een sciencefictionroman van Carl Sagan uit a 1985
Contact (film) - een Amerikaanse film uit 1997 gebaseerd op het boek
Contact (Pioneers of Love) - het debuutalbum van de Nederlandse popgroep Pioneers of Love uit 2011
Kontact, een personal information manager voor KDE

Zie ook

Verbinding (doorverwijspagina) - vaak een synoniem voor "contact" of een "ontmoeting"